Aeroporto di Belfast-Aldergrove – conosciuto come Aeroporto Internazionale di Belfast, a circa 24 chilometri a ovest della città
Aeroporto di Belfast-City – aeroporto a 3 km da Belfast